PTC – Polska Telefonia Cyfrowa SA
 PTC – fenylotiokarbamid (z ang. phenylthiocarbamide)
 PTC – katalizotory przeniesienia fazowego (z ang. phase transfer catalyst)
 PTC – Pabianickie Towarzystwo Cyklistów, klub sportowy
 PTC – podstawowa temperatura ciała
 PTC – seria turniejów snookerowych Players Tour Championship
 pseudotumor cerebri (PTC) – łagodne nadciśnienie śródczaszkowe
 Pozystor – termistor typu PTC – o dodatnim współczynniku zależności oporu od temperatury